Сокья́пан () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла. Расположен в северной части штата.

Административный центр — населённый пункт Сокьяпан (1012 жителей, 2010 г.).

70 % населения говорит на языке накуату.

Ссылки 
 Сокьяпан в «Энциклопедии муниципалитетов Мексики» 

Муниципалитеты Пуэблы